Amerikai Egyesült Államok
 Bridgeview (Illinois)
 Bridgeview (Oregon)
 Kanada
 Bridgeview (Surrey)
 Bridgeview (Új-Skócia)